National Basketball Association 2003/2004 är den 58:e säsongen av den amerikanska proffsligan i basket. Säsongen inleddes den 28 oktober 2003 och avslutades den 14 april 2004 efter 1 189 seriematcher, vilket gjorde att samtliga 29 lagen spelade 82 matcher var.

Den 30 och 31 oktober 2003 spelade Los Angeles Clippers och Seattle SuperSonics två matcher mot varandra i Saitama, Japan. Seattle vann båda matcherna.

Tisdagen den 15 juni 2004 vann Detroit Pistons sin tredje NBA-titel efter att ha besegrat Los Angeles Lakers med 4–1 i matcher i en finalserie i bäst av 7 matcher.

All Star-matchen spelades den 15 februari 2004 i Staples Center i Los Angeles, Kalifornien. Western Conference vann matchen över Eastern Conference med 136-132.

Det här var sista säsongen som Midwest Division fanns som division i ligan. Från och med nästa säsong fanns det tre divisioner i varje Conference.

Grundserien 
Not: Pos = Position i konferensen, V = Vinster, F = Förluster, PCT = Vinstprocent

Lag i GRÖN färg till en slutspelserie.
Lag i RÖD färg har spelat klart för säsongen.

Eastern Conference

Atlantic Division

Central Division 

Western Conference

Midwest Division

Pacific Division

Slutspelet 
Åtta lag från den östra och den västra konferensen gick till slutspelet. Där möttes första och åttonde seedade lagen varandra, andra och sjunde lagen mötte varandra och så vidare i åttondelsfinaler (konferenskvartsfinaler). Vinnarna gick vidare där de möttes i kvartsfinalserier (konferenssemifinaler) innan det spelades semifinalserier (konferensfinaler). Samtliga slutspelsserier avgjordes i bäst av 7 matcher.

NBA-final 
Los Angeles Lakers mot Detroit Pistons

Detroit Pistons vann finalserien med 4-1 i matcher

Rookies
Bland nykomlingarna fanns:
 LeBron James, Cleveland Cavaliers
 Carmelo Anthony, Denver Nuggets
 Chris Bosh, Toronto Raptors
 Dwyane Wade, Miami Heat

Källor 

NBA 2003/2004 på basketball-reference.com
Samtliga resultat under säsongen 2003/2004 på basketball-reference.com
NBA:s All-Star match 2004 på basketball-reference.com

Externa länkar

2003 i Kanada
2003 i USA
2004 i Kanada
2004 i USA
Basketsäsongen 2003/2004
2003/2004